Гран-при Великобритании 1987 года — седьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1987 года. Прошёл на трассе Сильверстоун в Нортгемптоншире, Великобритания. Соревнования состоялись 12 июля 1987 года.

Гонка 

|}

 Пьеркарло Гиндзани был исключен из Гран-при за дозаправку своего автомобиля прямо на трассе во время квалификации.
 Круги лидирования: Нельсон Пике 1-62 (62), Найджел Мэнселл 63-65 (3).

Ссылки 
 
 
 
 Обзор гонки на f1news.ru

Гран-при Великобритании